Повіт Сібеторо
 Сібеторо (Хоккайдо)